CRO est un code qui peut signifier :
 Croatie, selon la liste des codes pays du CIO ;
 Aéroport de Corcoran, Californie, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/C.

CRO est un sigle composé des trois lettres C, R et O qui peut signifier :
 Contract research organization (en français, société de recherche contractuelle), une catégorie d'entreprises qui gèrent des études de recherche biomédicale pour le compte d'autres entreprises ;
 compte-rendu opératoire, dans le cadre d'une intervention ou d'une opération médicale ;
 certificat restreint d'opérateur, un diplôme utilisé dans la marine marchande pour les communications SMDSM
  (en français, optimisation du taux de conversion).
Chief risk officer (en) (en français, responsable en chef des risques), chargé de gérer les risques d'une entreprise
 Chief Revenue Officer (en) (en français, responsable du chiffre d'affaires), chargé de gérer le chiffre d'affaires d'une entreprise

Cro est un nom qui peut faire référence à :
 Cro, une série télévisée de 1993 ;
 cro, une protéine du bactériophage lambda ;
 Cro, un rappeur, chanteur, producteur et designer allemand.

Code